Joseph Canale peut désigner :
 Giuseppe Canale, dit Joseph Canale, (1725-1802), dessinateur et graveur italien ;
 Joseph Canale (1921-1982), résistant français, Compagnon de la Libération.